peut désigner :
  territoriale de la  d'infanterie territoriale (France)
  de parachutistes (Israël)
   (Royaume-Uni)
  (Royaume-Uni)
  (Russie)
  (Union soviétique)
  (Union soviétique)